

Caratteristiche tecniche
È un esterno destro.

Carriera
Cresciuto nelle giovanili dell', ha esordito in prima squadra il 23 agosto 2014 in occasione del match perso 1-0 contro il .

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 17 marzo 2018.

Collegamenti esterni